Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2014 blev afholdt fra 26. – 29 juni 2014 i Faaborg på Fyn. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 30. maj og 1. juni i Helsingør.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Eksterne henvisninger 
 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2014
2014